ICC kan syfta på

 ICC – en internationell domstol och en permanent tribunal för att åtala personer för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, se Internationella brottmålsdomstolen
 ICC – näringslivets världsorganisation, se International Chamber of Commerce
 ICC – en internationell icke-statlig organisation, se Inuit Circumpolar Council
 ICC Berlin – kongresscentrum i Berlin
 ICC – en internationell organisation, se International Color Consortium
 ICC-profil – en uppsättning data som kännetecknar färgkaraktäristiken hos en färgenhet eller en färgrymd
 ICC - International Cricket Council